Jaczno bezeichnet geografische Objekte in Polen:
 Jaczno (Dąbrowa Białostocka), Dorf der Gmina Dąbrowa Białostocka im Powiat Sokólski der Woiwodschaft Podlachien
 Jaczno (Jeleniewo), Siedlung in der Gmina Jeleniewo im Powiat Suwalski der Woiwodschaft Podlachien

 Jaczno (See), See in der Gmina Wiżajny im Powiat Suwalski der Woiwodschaft Podlachien